Abra (pokrajina), pokrajina u Filipinima
Abra (rijeka), rijeka na otoku Luzonu, Filipini.
 Abra (Pokémon), lik iz Pokémona
 Abra (mekušac),rod mekušaca iz porodice Semelidae, nadporodice Tellinoidea, reda Veneroida
Abra (most), poznati most preko rijeke Taravo na Korzici.